Dreeke ist der Familienname folgender Personen:

 August Dreeke (1905–1964), deutscher Gewerkschafter und Verfolgter des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Dreeke, Ortsteil des Marktfleckens Barnstorf, siehe Barnstorf